Ел Терерито има више значења:

 Ел Терерито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Терерито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Терерито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Терерито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Терерито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Терерито (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Терерито (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Терерито (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику